Deutsche Oper ist der Name folgender Theater:

Deutsche Oper Berlin 
Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf/Duisburg

Als deutsche Oper wird auch ein einzelnes deutschsprachiges Opernwerk oder die Gesamtheit des deutschsprachigen Opernschaffens bezeichnet, siehe Oper#Deutscher Sprachraum. 

Siehe auch: U-Bahnhof Deutsche Oper, Berlin